est la formule brute de plusieurs isomères.

 Xanthine
 théophylline ou 1,3-diméthyl-7H-purine-2,6-dione, numéro CAS 
 théobromine ou 3,7-dihydro-3,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione, numéro CAS 
 paraxanthine, numéro CAS